Il singolare dello Santos Brasil Tennis Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

João Souza ha battuto in finale Diego Junqueira 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Ricardo Mello (semifinali)
 Marcos Daniel (primo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)
 Tatsuma Itō (secondo turno, ritiro a causa di crampi)

  Diego Junqueira (finale)
  Leonardo Mayer (quarti di finale)
  João Souza (campione)
  Juan Pablo Brzezicki (semifinali, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Santos Brasil Tennis Open 2011